Název Horní Světlá mají tři sídla:

 Horní Světlá (Mařenice) – část obce Mařenice v okrese Česká Lípa
 Horní Světlá (Bradáčov) – část obce Bradáčov v okrese Tábor
 Horní Světlá (Větřní) – zaniklá obec v katastrálním území Záhoří u Větřní, okres Český Krumlov